Malpaso bezeichnet:

 Malpaso (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 Malpaso (Zacatecas), Ort in Mexiko
 Nezahualcóyotl (Stausee), Stausee an der Malpaso-Talsperre in Mexiko
 Talsperre Malpaso, Talsperre in Peru
 Malpaso Productions, eine US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft